Licenciado Gustavo Díaz Ordaz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Campeche, Carmen, 
 Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Chiapas, Palenque, 

Robotskapade Mexikoförgreningar